Naselja u BiH:
 Srđevići (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Srđevići (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Donji Srđevići, naselje u općini Srbac
 Gornji Srđevići, naselje u općini Srbac